A Eredivisie de 1981–82 foi a 26ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O AZ '67 entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1981-82 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1981–82
1981 no futebol
1982 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1981
Desporto nos Países Baixos em 1982